USS Cavalla (1944)
USS Cavalla (SSN-684)